Álvaro Fernández – atleta spagnolo (1981)
Álvaro Fernández – calciatore uruguaiano (1985)
Álvaro Nahuel Fernández – calciatore uruguaiano (1998)
Álvaro Fernández Llorente – calciatore spagnolo (1998)
Álvaro Fernández – regista spagnolo (1969)